Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2012—2013 — 112-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном вчетверте став Кліфтонвілль.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Гленторан візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Північної Ірландії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|7/10 травня 2013

|}

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2012—2013
Північна Ірландія
Північна Ірландія